MBD6 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на 12-й хромосомі. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 1 003 амінокислот, а молекулярна маса — 101 201.

Локалізований у ядрі, хромосомах.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 12

Некатегоризовані білки